Evermann steht für:

 Barton Warren Evermann (1853–1932), US-amerikanischer Ichthyologe
 Evermann Cove, eine nach Barton Warren Evermann benannte Bucht an der Küste von Bird Island im Südatlantik
 Monte Evermann, ein nach Barton Warren Evermann benannter Berg auf der mexikanischen Insel Socorro